Парсела Нумеро Дијез има више значења:

 Парсела Нумеро Дијез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Парсела Нумеро Дијез, Ехидо Насионалиста Ранчо Ескобар (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику